Adriano Duarte teljes nevén Adriano Duarte Mansur da Silva (Ponte Nova, 1980. január 29. –) brazil labdarúgóhátvéd.

További információk 
Adriano Duarte adatlapja a sambafoot.com oldalon 

1980-ban született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Az Atlético Mineiro labdarúgói
A CA Paranaense labdarúgói
A Nantes labdarúgói
Duarte Mansur Silva Adriano
Duarte Mansur Silva Adriano
A Vila Nova labdarúgói
A Tupi FC labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek